Akurey steht für: 

 Akurey (Kollafjörður), eine Insel im Kollafjörður
 Akurey (Breiðafjörður), eine Insel bei Flatey im Breiðafjörður